Илья Абрамович Леенсон (18 апреля 1945 — 29 мая 2019) — советский и российский химик, кандидат химических наук (1972), доцент Высшего химического колледжа РАН. Автор журналов «Химия и жизнь» и «Journal of Chemical Education», автор популярных книг и статей по химии.

Окончил химический факультет МГУ (1967).

Библиография

Книги 
 Чёт или нечет? Популярные очерки по химии. М: Химия, 1987, 1988.
 Почему и как идут химические реакции. М.: МИРОС, 1995.
 Занимательная химия. В 2 частях. (В серии "Хочу все знать.) М.: Дрофа, 1996.
 Занимательная химия. (В серии «Школьникам для развития интеллекта».) М.: РОСМЭН, 1999, 2000.
 100 вопросов и ответов по химии. М.: АСТ. Астрель, 2002.
 Химические реакции. Тепловой эффект, равновесие, скорость. АСТ. Астрель, 2002.
 Химия. 8 класс. Справочные материалы. М.: АСТ. Астрель, 2002.
 Химия. 9 класс. Справочные материалы. М.: АСТ. Астрель, 2002.
 Химия. 10 класс. Справочные материалы. М.: АСТ. Астрель, 2002.
 Химия. 11 класс. Справочные материалы. М.: АСТ. Астрель, 2002.
 Химия: 8-11 классы. Справочные материалы. М.: АСТ. Астрель, 2002.
 Химия в кратком изложении для школьников. М.: АСТ. Астрель, 2002, 2005.
 Сборник формул по химии. М.: АСТ. Астрель, 2004.
 Удивительная химия. (В серии «О чем умолчали учебники».) М.: НЦ ЭНАС, 2006, 2009, 2012, 2015, 2016.
 Занимательная химия для детей и взрослых. М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2009.
 Как и почему происходят химические реакции. Элементы химической термодинамики и кинетики. М.: ИД Интеллект, 2010.
 Англо-русский словарь химического лабораторного оборудования. М.: URSS, 2010, 2015. (Совместно с С. О. Даминовой.)
 Англо-русский словарь сокращений в химии. М.: URSS, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016. (Совместно с С. О. Даминовой.)
 Химия в технологиях индустриального общества. М.: ИД Интеллект, 2011.
 Practice to Translate Chemistry: Пособие по переводу научных статей по химии. М.: URSS, 2012, 2013, 2015, 2017. (Совместно с С. О. Даминовой.)
 Шутят… химики! Долгопрудный: ИД Интеллект, 2013.
 Превращения вещества. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013.
 Sun Protective Means: The Characteristics and Action Efficiency. Leenson I.A., Beckman J., Krutikova A.A., Ischenko A.A. In: Materials Science Forum: Engineering Applications of Nanoscience and Nanomaterials. Trans Tech Publications. Uetikon — Zurich, Switzerland. Pp 25 — 68.
 Путеводитель по химическим элементам. Из чего состоит Вселенная? М.: АСТ, 2014.
 Загадочные заряды и магниты. Занимательное электричество. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014.
 Спектрофотометрия. В кн. Практикум по физической химии. Физические методы исследования. М.: ИЦ Академия, 2014. C. 70 — 105.
 Большая энциклопедия химических элементов. Периодическая таблица Менделеева. М.: АСТ, 2014, 2015.
 Химические элементы за 60 секунд. М.: АСТ, 2016.
 Химические элементы в инфографике. М.: АСТ, 2016.
 Язык химии. Этимология химических названий. М.: АСТ, Corpus, 2016.
 Химические элементы. Путеводитель по Периодической таблице. М.: АСТ, 2017.
 Химические элементы за минуту. М.: АСТ, 2017.
 Тайная жизнь химических веществ. М.: АСТ, 2017, 2018.

Многие статьи вошли в издания:
 Энциклопедия для детей. Том. 17. Химия. М.: Аванта+, 2000. (Второе переработанное и дополненное издание 2006.)
 Универсальная школьная энциклопедия. В 3 томах. М.: Аванта+, 2003.
 Универсальный иллюстрированный энциклопедический словарь. М., Аванта+, 2003.
 Ароматы мира (В серии «Самые красивые и знаменитые»). М.: Аванта+, 2005.
 Деньги мира. (В серии «Самые красивые и знаменитые»). М.: Аванта+, 2007.
 Химия. (В серии «Золотой фонд». Школьная энциклопедия). М.: БРЭ, Дрофа, 2003.
 Что такое. Кто такой. В 3 томах. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Современная педагогика, 2004.
 Большая Иллюстрированная Энциклопедия. М.: Мир Книги, 2004.
 Энциклопедия для детей от А до Я. В 10 тт. М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010.
 Лингвистика для всех. Зимняя лингвистическая школа. М.: Деп. образования г. Москвы, НИИРО, 2004.
 Лингвистика для всех. Летние лингвистические школы 2005 и 2006. М.: Изд. МЦНМО, 2008.
 Лингвистика для всех. Летние лингвистические школы 2007 и 2008. М.: Изд. МЦНМО, 2009.
 Лингвистика для всех. Летние лингвистические школы 2009—2011. М.: Изд. МЦНМО, 2013.

А также несколько сотен публикаций в журналах и газетах:
«Химия и жизнь», «Химия в школе», «Химия: Методика преподавания в школе», Журнал ВХО им. Д. И. Менделеева (затем — «Российский химический журнал»), «Природа», «Клёпа», «Мужской взгляд», «Аптечное дело», «Вопросы тестирования в образовании», «Учительская газета», «Школьное обозрение», «Русский журнал», «Парадокс», «География» (приложение к изданию «Первое сентября»), «Троицкий вариант. Наука».

Участвовал в качестве переводчика в ряде изданий:
Криохимия. М.: Мир, 1979. (Cryochemistry. M.Moskovits, G.A.Ozin, Eds. Wiley: N.Y., 1976).
Рекомендации по качеству воздуха в Европе. М.: Весь мир, 2004.
Основные вехи развития технологии: взгляд химика (Technology milestones from the chemist’s view) http://www.chemistryinyourlife.org/exhibition/russian/
Перевел несколько десятков нобелевских лекций, биографий лауреатов по химии и физике и их представлений на церемонии награждения. М.: ИД «Нобелевские лекции на русском языке».

Статьи и обзоры 
(частичный список)

 «Direct synthesis of metal complexes. Cryochemical co-condensation of metal vapors and organic compounds». Elsevier Amsterdam, Netherlands, 2018. Coauthors: A.Yu.Olenin, G.V.Lisichkin .

 «Sun Protective Means: The Characteristics and Action Efficiency». In: Materials Science Forum (Volume 757): Engineering Applications of Nanoscience and Nanomaterials. Eds. Ajay Bansal and Rajesh J. Tayade. Trans Tech Publications. Uetikon — Zurich, Switzerland. 2013, Chapter X, pp 25-68. Coauthors: J.Beckman, A. A. Krutikova, and A. A. Ischenko.
 «Thermodynamics of LiFePO4 solid-phase synthesis using iron(II) oxalate and ammonium dihydrophosphate as precursors». Journal of Chemical & Engineering Data, 2013, vol. 58, pp 1747—1759. Coauthors: Churikov, Alexei; Ivanishchev, Alexander; Ushakov, Arseni; Gamayunova, Irina.

 «How Radioactive Are You?», Journal of Chemical Education, 2006, 83, 214.

 «Sublimination of Iodine at Various Pressures: Mutlipurpose Experiments in Inorganic and Physical Chemistry», Journal of Chemical Education, 2005, 82, 241.

 «Sulfuric Acid and Water: Paradoxes of Dilution», Journal of Chemical Education, 2004, 81, 991.

 «Approaching Equilibrium in the N2O4 — NO2 System: A Common Mistake in Textbooks», Journal of Chemical Education, 2000, 77, 1652.

 «Old Rule of Thumb and the Arrhenius Equation», Journal of Chemical Education, 1999, 76, 1459.
  
 «The Arrhenius Law and Storage of Food in a Freezer», Journal of Chemical Education, 1999, 76, 504.

 «Let’s Dot Our I’s and Cross Our T’s», Journal of Chemical Education, 1998, 75, 1067.
  
 «Ernest Rutherford, Avogadro’s Number, and Chemical Kinetics», Journal of Chemical Education, 1998, 75, 998.
 «Some More Experiments in the Penny Lab», Journal of Chemical Education, 1998, 75, 11, 1363.
  
 «Identification of Primary, Secondary, and Tertiary Alcohols: An Experiment in Spectrophotometry, Organic Chemistry, and Analytical Chemistry», Journal of Chemical Education, 1997, 74, 424.
  
 «Thermodymamics and kinetics of chemical equilibrium in solution: Multipurpose experiment in the physical chemistry course», Journal of Chemical Education, 1986, 63, 437.
 «Formation of Free Radicals from Molecular Complexes», RUSS CHEM REV, 1972, vol. 41, No 9, pp 726—739.
 «Negative Temperature Coefficient in Chemical Reactions», RUSS CHEM REV, 1984, vol. 53, No 5, pp 417—434.

Примечания

Ссылки 
 Страница Ильи Леенсона на сайте МГУ
  Страница Ильи Леенсона на сайте Высшего Химического Колледжа Академии Наук

Химики СССР
Редакторы СССР
Химики России
Редакторы России
Выпускники химического факультета МГУ